В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Гелен Коулі і Івонн Гулагонг виграли титул, у фіналі перемігши пару Мона Геррант і Керрі Рід 6-0, 6-0.

Основна сітка

Посилання 

Sydney International